Влади́мир Григо́рьевич Орло́в:
 Орлов, Владимир Григорьевич (1743—1831) — российский государственный деятель, граф, генерал-поручик (1775), директор Академии Наук (1766—1774).
 Орлов, Владимир Григорьевич (1882—1941) — российский контрразведчик, деятель Белого движения и эмиграции, мемуарист.
 Орлов, Владимир Григорьевич (род. 1948) — советский хоккеист.